Greg Johnson (né le  à Thunder Bay, dans la province de l'Ontario, au Canada et mort le  à Rochester aux États-Unis) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre.

Biographie

Il se suicide le 7 juillet 2019 en se tirant une balle dans la tête.

Greg Johnson est le frère de Ryan Johnson.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1987-1988 || Kings de Thunder Bay ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 1988-1989 || Flyers de Thunder Bay || USHL || 47 || 32 || 64 || 96 || 4 || 12 || 5 || 13 || 18 || 0
|-
| 1988-1989 || Flyers de Thunder Bay || Coupe du centenaire || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 1989-1990 || Université du Dakota du Nord || WCHA || 44 || 17 || 38 || 55 || 11 || - || - || - || - || - 
|-
| 1990-1991 || Université du Dakota du Nord || WCHA || 38 || 18 || 61 || 79 || 6 || - || - || - || - || - 
|-
| 1991-1992 || Université du Dakota du Nord || WCHA || 39 || 20 || 54 || 74 || 8 || - || - || - || - || - 
|-
| 1992-1993 || Université du Dakota du Nord || WCHA || 34 || 19 || 45 || 64 || 18 || - || - || - || - || - 
|-
| 1993-1994 || Red Wings de Détroit || LNH || 52 || 6 || 11 || 17 || 22 || 7 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 1993-1994 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 3 || 2 || 4 || 6 || 0 || 4 || 0 || 4 || 4 || 2
|-
| 1994-1995 || Red Wings de Détroit || LNH || 22 || 3 || 5 || 8 || 14 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1995-1996 || Red Wings de Détroit || LNH || 60 || 18 || 22 || 40 || 30 || 13 || 3 || 1 || 4 || 8
|-
| 1996-1997 || Red Wings de Détroit || LNH || 43 || 6 || 10 || 16 || 12 || - || - || - || - || - 
|-
| 1996-1997 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 32 || 7 || 9 || 16 || 14 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 1997-1998 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || - 
|-
| 1997-1998 || Blackhawks de Chicago || LNH || 69 || 11 || 22 || 33 || 38 || - || - || - || - || - 
|-
| 1998-1999 || Predators de Nashville || LNH || 68 || 16 || 34 || 50 || 24 || - || - || - || - || - 
|-
| 1999-2000 || Predators de Nashville || LNH || 82 || 11 || 33 || 44 || 40 || - || - || - || - || - 
|-
| 2000-2001 || Predators de Nashville || LNH || 82 || 15 || 17 || 32 || 46 || - || - || - || - || - 
|-
| 2001-2002 || Predators de Nashville || LNH || 82 || 18 || 26 || 44 || 38 || - || - || - || - || - 
|-
| 2002-2003 || Predators de Nashville || LNH || 38 || 8 || 9 || 17 || 22 || - || - || - || - || - 
|-
| 2003-2004 || Predators de Nashville || LNH || 82 || 14 || 18 || 32 || 33 || 6 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2005-2006 || Predators de Nashville || LNH || 68 || 11 || 8 || 19 || 10 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2

| 785|| 145|| 224|| 369|| 345|| 37|| 7|| 6|| 13|| 14

Références 

Naissance en mars 1971
Naissance à Thunder Bay (Ontario)
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Décès à Détroit (Michigan)
Décès à 48 ans
Décès en juillet 2019